Alioune Guèye (1949) – ex cestista senegalese.
 Aminata Guèye (1954) – ex cestista senegalese
 Astou Barro Ndour Gueye (1994) – cestista senegalese naturalizzata spagnola
 Awa Guèye (1978) – cestista senegalese
 Babacar Gueye (1986) – calciatore senegalese
 Babacar Gueye (1994) – calciatore senegalese
 Cheikh Gueye (1986) – calciatore senegalese
 Ibrahima Gueyé (1978) – ex calciatore senegalese
 Idrissa Gueye (1989) – calciatore senegalese
 Lamine Guèye (1960) – ex sciatore alpino senegalese
 Magaye Gueye (1990) – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Makhtar Gueye (1997) – calciatore senegalese
 Makhtar Gueye (1997) – cestista senegalese
 Mamadou Gueye (1986) – lunghista e triplista senegalese
 Mamadou Gueye (1986) – velocista senegalese
 Mansour Gueye (1985) – calciatore senegalese
 Moussa Gueye (1989) – calciatore senegalese
 Ndack Guèye (1973) – ex cestista senegalese
 Papa Gueye (1984) – calciatore senegalese
 Pape Habib Guèye (1999) – calciatore senegalese di ruolo attaccante
 Pape Cheick Diop Gueye (1997) – calciatore spagnolo di origini senegalesi